Штробль-ам-Вольфгангзе () — община () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург.  . Официальный код  —  50 336.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йозеф Вайкингер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург